Stichting PVP, een stichting voor vertrouwenswerk in de zorg
 PvP, een Amerikaanse webcomic
 Polyvinylpyrrolidon, een polymeer bekomen door polymerisatie van het monomeer N-vinylpyrrolidon
 Petit Véhicule Protégé, een Frans legervoertuig
 Player versus player, een gevecht tussen twee spelers in een video- of computerspel
 PVP, een Zwitserse hiphopband
 Progressieve Volkspartij, een Nederlandse politieke partij
 Progressief-Verheffende Partij, een Surinaamse politieke partij
 Protestantse Volkspartij, een voormalige Nederlandse politieke partij